Un fusilier peut désigner:
 Un fusilier, un membre de l'infanterie ;
 Un fusilier, plusieurs espèces de poissons de la famille des Caesionidés.